(en français, un chant de Noël) peut désigner :

littérature
 A Christmas Carol, titre original de Un chant de Noël, un conte écrit par Charles Dickens en 1843 ;

cinéma
 A Christmas Carol, film américain d'Edwin L. Marin sorti en 1938 ;
 A Christmas Carol, adaptation en court métrage d'animation en 1971 ;
 Christmas Carol: The Movie, titre original de Un chant de Noël, film d'animation de Jimmy T. Murakami sorti en 2001 ;
 Nom d'un film traduit Le Drôle de Noël de Scrooge en français sorti en 2009 ;

télévision
 A Christmas Carol, téléfilm britannique de Moira Armstrong diffusé en 1977 ;
 A Christmas Carol, téléfilm britannique de Clive Donner diffusé en 1984 ;
 A Christmas Carol, titre original de Le Fantôme des Noëls passés, épisode inspiré du conte de la série Doctor Who, diffusé en 2010 ;
 A Christmas Carol, mini-série britannique de Steven Knight diffusée en 2019 ;

théâtre
 A Christmas Carol, performance théâtrale de Patrick Stewart en 1988 ;
 A Christmas Carol, comédie musicale d'Alan Menken créée en 1994.